Draber ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Draber (1913–1996), österreichischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hermann Wilhelm Draber (1878–1942), deutscher Musikkritiker und Musikschriftsteller
 Holger Draber (* 1968/69), deutscher Brigadegeneral
 Joachim Draber (* 1939), deutscher Politiker (SED)
 Reinhold Draber (1888–1947), deutscher Fotograf und Standfotograf beim Stummfilm

Siehe auch:
 Traber (Begriffsklärung)